Wyścig ze startu wspólnego kobiet w kolarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 odbył się 7 sierpnia.

W zawodach wzięło udział 68 zawodniczek.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Kolarstwo szosowe kobiet